Rhino bezeichnet:
 Rhino (Programmierung), eine quelloffene Implementierung der Skriptsprache JavaScript
 die Kurzform von Rhinozeros, siehe Nashörner
  (frz. für Rhinozerospartei; engl. Rhinoceros Party; kurz Rhino) war von 1963 bis 1993 eine eingetragene politische Partei in Kanada
 Rhino, den Namen des Hamsters in der englischsprachigen Originalversion des Animationsfilms Bolt – Ein Hund für alle Fälle
 Rhino (vormals Rhyno), den Ringnamen des US-amerikanischen Wrestlers Terry Gerin
 Rhino Corner, Felsformation in der Antarktis
 Rhino Records (Name der Gesellschaft: Rhino Entertainment), ein US-amerikanisches Plattenlabel, das sich auf Wiederveröffentlichungen spezialisiert hat
 Rhino Rock, Felsformation im Palmerland, Antarktika
 Rhinovirus, eine Gattung von Erregern, die den sogenannten Schnupfen bzw. die sogenannte Erkältung erzeugen
 Chiappa Rhino, einen italienischen Revolver
 Leeds Rhinos, eine englische Rugby-League-Mannschaft
 den Markennamen des ehemaligen britischen Automobilherstellers Eland Meres
 Kia Rhino, ein Kleinlaster von Kia
 International Rhino, ein Pkw
 Yamaha Rhino, ein ATV von Yamaha
 Rhinoceros 3D, eine 3D Anwendung für CAD
 Rhino (Comicfigur), Schurke aus den Marvel-Comics
 Rhino (Film), Film von Oleh Senzow

Siehe auch:

 Ryno (Begriffsklärung)
 Rhinow (Begriffsklärung)
 Rhinitis, eine akute oder chronische Entzündung der Schleimhaut durch infektiöse, allergische und pseudoallergische Mechanismen
 Rhinosinusitis, eine gleichzeitige Entzündung der Nasenschleimhaut („Rhinitis“) und eine Entzündung der Schleimhaut der Nasennebenhöhlen („Sinusitis“)
 Rhinozerosvogel, eine Vogelart aus Südostasien und eine der größten Arten aus der Familie der Nashornvögel
 Rino